Dellach peut faire référence à :
 Dellach, commune autrichienne du district de Hermagor, en Carinthie ;
 Dellach im Drautal, commune autrichienne du district de Spittal an der Drau, en Carinthie.